2 miejscowości w Polsce: 
 Drzeniów – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Cybinka 
 Drzeniów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Tuplice